Utterstenarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Utterstenarna, Korsnäs, Österbotten, 
 Utterstenarna, Närpes, Österbotten, 
 Utterstenarna, Lovisa, Nyland,

Se även
Utstenarna

Robotskapade Finlandförgreningar